Le sigle PCSI peut signifier :
 Parti chrétien-social indépendant, un parti politique Suisse.
 Physique, chimie, sciences de l'ingénieur, une classe préparatoire en France.
 Pediatric Critical Illness Score

Code